Натуральне число 424
 424 рік до нашої ери
 424 рік нашої ери